Сан-Хавье́р () — рукав реки Параны. Расположен в аргентинской провинции Санта-Фе. 

Начинается напротив города  провинции Корриентес, к востоку от Реконкисты. Течёт в юго-юго-западном направлении в широкой заболоченной пойме параллельно основному руслу Параны. Пересекает территорию департамента Сан-Хавьер и разделяется на несколько рукавов, один из которых является притоком Параны, а большинство впадают в  около города Санта-Фе, столицы одноимённой провинции.

На реке расположены населённые пункты , , , Эльвесия, , , Санта-Фе.

Кайяста 
Первый город в долине реки, Кайяста, был основан в 1573 году Хуаном де Гараем. После неоднократных наводнений и эрозии грунта столица провинции была перенесена в город Санта-Фе в 1660 году. Под водой сохранились остатки домов, часть площади и несколько церквей. В 1995 году Национальным университетом Росарио и этнографическим музеем Санта-Фе были проведены раскопки, которые выявили несколько тысяч фрагментов керамики, стекла, металла, кости и дерева.

См. также 
 Реки Аргентины

Примечания

Ссылки 
 Seminario Internacional de Ciudades Históricas Iberoamericanas (Toledo, 2001).
 

Бассейн Параны
Реки провинции Санта-Фе
Речные протоки